Beroende kan syfta på:

 Beroende – ett beteendefenomen och psykiskt fenomen som innebär de fysiska och psykiska mekanismerna bakom att en person återkommande utsätter sig för något som den vet är skadligt
Spelberoende – ett psykologiskt eller socialt beroende av hasardspel
Medberoende – ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare
Alkoholberoende – ett tillstånd av fortsatt konsumtion av alkoholdrycker trots de hälsoproblem och negativa sociala konsekvenser det orsakar
Läkemedelsberoende – beroende av narkotikaklassade läkemedel